Rooseveltův ostrov může být:

 Rooseveltův ostrov (Antarktida) – ostrov v Antarktidě
 Roosevelt Island – ostrov v New Yorku